Кіміко Дате і Шанелль Схеперс були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Ешлі Барті і Кейсі Деллаква виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Буа і Даніела Сегель з рахунком 4–6, 7–5, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2014
2014 у французькому спорті